Darko Pavićević – calciatore montenegrino
 Luka Pavićević – ex cestista e allenatore di pallacanestro serbo
 Marko Pavićević – calciatore serbo
 Marija Pavićević – ex cestista jugoslava
 Mihailo Pavićević – ex cestista e allenatore di pallacanestro montenegrino
 Mila Pavićević – scrittrice croata
 Savo Pavićević – ex calciatore montenegrino